

Cultura 
 Goth (o dark) – sottocultura giovanile
 Moda gotica (o moda dark) – stile di abbigliamento

Letteratura 
 Dark fantasy – sottogenere del fantasy

Musica 
 Darkwave o Dark – variante oscura e malinconica della musica new wave e post-punk
 Dark – EP dei Moran del 2014
 Dark – EP di Gigi D'Agostino del 2019

Televisione 
Dark – serie televisiva tedesca del 2017

Pagine correlate 
The Dark